est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavan-3-ol 
 catéchine, numéro CAS 
 mesquitol, numéro CAS 
 robinétinidol, numéro CAS 
Flavan-4-ol
 lutéoforol, numéro CAS 
 Leucoanthocyanidine
leucopélargonidine, numéro CAS 
 Lactone
 citrinolactone A, numéro CAS